otq – codice ISO 639-3 della lingua otomí di Querétaro